Amalteo ist der Familienname folgender Personen: 

 Girolamo Amalteo (um 1507–1574), italienischer Maler 
 Pomponio Amalteo (1505–1588), italienischer Maler